Ілю́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Ілюк Андрій Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ілюк Назарій Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Ілюк Максим Анатолійович — український футболіст, нападник клубу «Шахтар-3» (Донецьк).
 Мирослав Ілюк (1942) — український журналіст, живе і працює у Словаччині
 Ілюк Юрій Іванович — лікар-нейрохірург, кандидат медичних наук.
 Ілюк Юрій Іванович (1957—1999) — радянський та український футболіст, що грав на позиції півзахисника і нападника.
 Каплієнко-Ілюк Юлія Володимирівна (* 1975) — мистецтвознавець, доктор наук.
Українські прізвища